Ventana ou Ventanas ( en espagnol) peut désigner :

Toponyme 

 Ventanas, un canton en Équateur ;
 Ventana, census-designated place américaine située en Arizona ;
 Sierra Ventanas, une chaîne de montagnes au Nord du Mexique.

Culture 

 Ventanas, une œuvre musicale du compositeur mexicain Silvestre Revueltas (1931) ;
 La Ventana, un film argentin réalisé par Carlos Sorín, sorti en 2008 ;
 Una ventana al futuro, un court métrage espagnol de 2009 ;
 De tu ventana a la mía, un film espagnol avec Maribel Verdú.